Иоанн V
 Иоанн V — патриарх Константинопольский (669—674).
 Иоанн V — герцог Неаполя в 1034—1042 годах, сын Сергия IV.
 Иоанн V (635—686) — папа римский с 23 июля 685 по 2 августа 686 года.
 Иоанн V Милостивый (умер между 616—620 годами) — александрийский патриарх.
 Иоанн V Палеолог — византийский император (1341—1391).
 Иоанн V (Патриарх Александрийский)
 Иван V — русский царь (1682—1696), брат и соправитель Петра I.
 Жуан V — король Португалии. См. также 
 Иоганн V
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоанн III
 Иоанн IV